Ульяновский — многозначный термин:

Топоним

Казахстан 
 Ульяновский — прежнее название села Ботакара, районного центра Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Россия 

 Ульяновский — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
Ульяновский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
Ульяновский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Ульяновский — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Ульяновский — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Ульяновский — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области.

Фамилия 
 Ульяновский, Георгий Георгиевич (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Ульяновский, Ростислав Александрович (1904—1995) — востоковед, историк, заслуженный деятель науки РСФСР (1984), заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС.
 Ульяновская, Надежда Авксентьевна (род. 1966) — бывшая советская и российская футболистка (центральный защитник).

См. также 
 Ульяновский лесопарк
 Ульяновский мост
 Ульяновский округ
 Ульяновский проспект
 Ульяновский район
 Ульяновский сельский совет
 Ульяновский сельсовет
 Ульяновск

Примечания